Климпуш Василь Іванович — один із керівників Гуцульської республіки у 1918 році
 Климпуш Дмитро Іванович (1897 — 1959) — один із керівників Гуцульської республіки у 1918 році
 Климпуш Орест Дмитрович (1941) — український політик, інженер, дипломат

Українські прізвища